Я́ри Гу́стафссон (; ) — финский дипломат и экономист; чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Греции (с 2020); ранее — посол Финляндии в Китае (2013—2015) и посол Финляндии в Японии (2009—2013).

Биография 
Получил степень магистра политических наук. Имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере внешней торговли в Министерстве торговли и промышленности Финляндии.

В 1995 году поступил на службу в Министерство иностранных дел Финляндии. Работал в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. У него есть также опыт представительства в Париже от финской миссии в ОЭСР.

В 2009 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Японии, а в 2013 году назначен послом Финляндии в Китае.

17 апреля 2020 года указом президента Финляндии Саули Нийнистё назначен с 1 сентября 2020 года чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Греции.

См. также 
 Греческо-финляндские отношения

Примечания 

Послы Финляндии в Японии
Послы Финляндии в Китае
Послы Финляндии в Греции